Földi Béla (1958) koreográfus
 Földi Béla (1959) gyeplabdázó